Золмс-Лих () е германски благороднически род в Хесен. През 1409 г. графският род на Золмс се разделя на линиите Золмс-Браунфелс и Золмс-Лих. Столицата на Золмс-Лих е Лих.

Йохан фон Золмс (1411 – 1457) е първият с титлата граф на Золмс-Лих. С граф Филип фон Золмс-Лих (1468 – 1544), императорски съветник и таен съветник на саксонския курфюрст Фридрих Мъдрия, родът получава голямо значение. Неговите синове си поделят територията.

Золмс-Лих се разделя през 1548 г. на клоновете:
 Золмс-Лих (1548 – 1712)
 Золмс-Хоензолмс (1548, от 1712 г. като Золмс-Хоензолмс-Лих; от 1792 г. имперски князе),
 Золмс-Лаубах (от 1548)

Литература 
 Genealogisches Handbuch des Adels. Adelslexikon Band XIII, Band 128 der Gesamtreihe. Starke, Limburg (Lahn) 2002, .
 Rudolph zu Solms-Laubach: Geschichte des Grafen- und Fürstenhauses Solms. Adelmann, Frankfurt am Main 1865 Digital

Външни препратки 
 Solms family, genealogy.euweb.cz
 Solms 1, genealogy.euweb.cz
 Grafen von Solms-Lich, Geneall.net
 Solms-Hohensolms-Lich, Geneall.net-Datenbank
 Archiv der Fürsten zu Solms-Hohensolms-Lich in der Datenbank Kulturgut Hessen

Германска аристокрация